Lamcot (Darul Imarah), een plaats in Indonesië
Lamcot (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing